Флане́ль — хлопчатобумажная, шерстяная или полушерстяная ткань полотняного или саржевого переплетения, с пушистым двусторонним или односторонним равномерным редким начёсом-ворсом. Теплосберегающий, мягкий, приятный на ощупь материал. Поверхностная плотность 170—257 г/м². Фланель выпускается набивной, гладкокрашеной и отбелёной.

Недостатки — при слишком долгой носке начинает «скатываться». Очень гигроскопична, после намокания долго сохнет.

Хорошо подходит для одежды в межсезонье, в прохладную погоду.

Для некоторых современных разновидностей этой ткани используется хлопкосиблоновая пряжа.

Использование 
Фланель долгое время использовалась в российской армии в качестве зимних портянок, вместо носков. Эта традиция была введена ещё при Петре I и была отменена 23 ноября 2007 года.

До середины XX века в России, а затем и в СССР фланель применялась для изготовления тёплого (зимнего) нижнего белья (как женского, так и мужского).

Популярна в качестве пелёнок для новорождённых. Может быть наклеена на молоточки в фортепиано.

Примечания

Литература

Ссылки 

  Большой Энциклопедический словарь. 2000.
 

Ворсовые ткани